Suffield ist der Name mehrerer Orte 

in England:
 Suffield (Norfolk), ein Civil Parish in Norfolk, England 
 Suffield (North Yorkshire), eine Ortschaft in North Yorkshire, England

in Kanada:
 Suffield (Alberta), eine Ortschaft in Alberta, Kanada 
 in dieser Ortschaft befindet sich die Militärbasis CFB Suffield mit dem Flughafen Suffield (IATA-Code YSD)

in den Vereinigten Staaten:
 Suffield (Connecticut), eine Stadt im Hartford County, Connecticut, USA
 Suffield Township, ein Township im Portage County, Ohio, USA

Suffield ist der Name von:
 Walter of Suffield († 1257), englischer Geistlicher, Bischof von Norwich

Sonstiges:
 Suffield & Brown, britischer Automobilhersteller
 Suffield Point, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis